Filip Starzyński ist der Name folgender Personen:
* Filip Starzyński (Fußballspieler) (* 1991), polnischer Fußballspieler
 Filip Starzyński (Eishockeyspieler) (* 1993), polnischer Eishockeyspieler